Кардинское — название населённых пунктов:

Россия 
 Кардинское — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.
 Кардинское — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.